Sezon 1954 był 24. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli - Eino Koskinen (Turun Toverit)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii